czerpak – narzędzie służące do czerpania (nabierania) płynu lub materiałów sypkich:
 czerpak – narzędzie używane na żaglówkach służące do wybierania, wody która dostała się do kokpitu
 czerpak – element żurawia studziennego, zwykle wiadro
 cerpok (czerpak) – drewniane naczynie do nabierania mleka lub śmietany (żentyca) w formie kubka, związane z produkcją oscypków przez górali
 czerpak entomologiczny – przyrząd do zbierania, odławiania owadów
 czerpak Patalasa – przyrząd do pobierania wody z określonej głębokości w celu analizy jej właściwości fizyczno-chemicznych, rodzaj batometru.